Сергей Сергеевич Гайдученко (; 6 июня 1989, Киев) — российско-украинский хоккеист, вратарь. Воспитанник ярославского хоккея.

Карьера 
Сергей Гайдученко начал свою профессиональную карьеру в 2007 году в составе новокузнецкого «Металлурга».В том же году на драфте НХЛ он был выбран в 7 раунде под общим 202 номером клубом «Флорида Пантерз». В том сезоне Гайдученко стал финалистом Кубка Гагарина. В следующем году Сергей принял участие в 20 играх ярославцев, выступая в команде вместе с Георгием Гелашвили.

4 июля 2010 года Гайдученко подписал двухлетний контракт с московским ЦСКА, в составе которого в сезоне 2010/11 играл вместе со Стивом Валикеттом, проведя 23 игры. Также в том сезоне Сергей стал обладателем Кубка Харламова в составе клуба «Красная Армия».

В сезоне 2011/12, в котором Гайдученко вновь играл в ЦСКА, на этот раз вместе с Растиславом Станей, провёл 15 игр. 21 мая 2012 года стало известно о том, что Сергей покинул ЦСКА и вернулся в ярославский «Локомотив», однако уже 15 июня Гайдученко официально стал игроком новосибирской «Сибири», заключив с клубом двухлетнее соглашение.

Международная 
Изначально, украинская Федерация хоккея предлагала Сергею выступать за сборную Украины, однако Гайдученко каждый раз отказывался, мотивируя это своим желанием играть за российскую сборную. Сергей получил российский паспорт в 2005 году, однако по правилам ИИХФ он не имел права выступать за сборную России до 24 июня 2008 года. Тем не менее, Гайдученко играл за юниорскую сборную страны в турнирах, проводящихся не под эгидой ИИХФ. В 2011 году Сергей вёл переговоры с Федерацией хоккея Украины относительно его участия в чемпионате мира в первом дивизионе, однако на турнире он так и не сыграл.

В апреле 2014 года, Гайдученко дал согласие на своё участие в Чемпионате мира, тем самым сыграв за свою родную сборную.

Достижения 
 Финалист Суперлиги 2008
 Финалист Кубка Гагарина 2009.
 Обладатель Кубка Харламова 2011.

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 3 января 2014 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккеисты России
Хоккеисты Украины
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Локо»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Донбасс»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки сборной Украины по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Флорида Пантерз»